We Will Follow: A Tribute to U2 é um álbum de tributo ao U2, sendo gravado por vários artistas em maio de 1998. Foi lançado em 13 de julho de 1999, sendo relançado em 2006.

Lista de faixas 
We Will Follow cobre o material de nove álbuns do U2: Boy (1980), October (1982), War (1983), The Unforgettable Fire (1984), The Joshua Tree (1987), Rattle and Hum (1988), Achtung Baby (1991), Zooropa (1993) e Pop (1997).

"With or Without You"  – 4:56
"One"  – 4:59
"New Year's Day"  – 5:00
"Pride (In the Name of Love)"  – 4:19
"Even Better Than the Real Thing"  – 4:25
"I Will Follow"  – 3:37
"All I Want Is You"  – 5:00
"Sunday Bloody Sunday"  – 4:29
"October"  – 4:30
"Numb"  – 4:33
"Where the Streets Have No Name"  – 3:46
"Even Better Than the Real Thing" (Julian Beeston Mix)  – 4:54
"Desire"  – 3:26
"Discothèque" (Suspiria Mix)  – 5:00

Álbuns de tributo de U2
Álbuns de tributo
Coletâneas de 1999